Somersby steht für:
 Somersby (Lincolnshire), eine Ortschaft in East Lindsey, England
 Somersby (New South Wales), eine Ortschaft in Central Coast, New South Wales, Australien

Siehe auch:
 Somerby
 Sommersby